Rajapaksa ist der Familienname folgender Personen:

 Gotabaya Rajapaksa (* 1949), sri-lankischer Politiker
 Mahinda Rajapaksa (* 1945), sri-lankischer Politiker